Pitstop steht für:

 Boxenstopp beim Autorennen
 Pitstop (Werkstattkette), ein deutscher Kfz-Dienstleister
 Pitstop (Computerspiel), eine Serie von Computer-Rennspielen für Heimcomputer von Epyx ab 1983 
 Pitstop (Plug-in), ein Plug-in für Adobe Acrobat